Tűzvonalban, 1983-as amerikai film
 Tűzvonalban, magyar televíziós sorozat